Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2012 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Květa Peschke und Katarina Srebotnik, sie schieden in der zweiten Runde gegen Flavia Pennetta und Francesca Schiavone aus. Sieger wurden Serena und Venus Williams, die sich im Finale gegen Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká durchsetzten. Damit siegten die Williams-Schwestern zum dreizehnten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2012